Чемпіонат Чорногорії з футболу 2019—2020 років (або Перша ліга) — 14-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Чорногорії. Чемпіоном вчетверте стала Будучност.

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з Пандемією COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 8 березня по 30 травня 2020 року.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця 

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|10 – 14 липня 2020

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Чорногорії на soccerway 

Чемпіонат Чорногорії з футболу
Чорногорія
Чорногорія
2019 у чорногорському спорті
2020 у чорногорському спорті